Zaplous är ett släkte av skalbaggar. Zaplous ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Zaplous